Открой глаза:

 «Открой глаза» — кинофильм режиссёра Алехандро Аменабара, снятый в 1997 году.
 «Открой глаза!» — кинофестиваль против расизма и ксенофобии.
 «Открой глаза» — телесериал Netflix 2021 года.